Ел Чингадазо има више значења:

 Ел Чингадазо (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Чингадазо (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику